Э́гиль Йоха́н Э́стенстад (; 2 января 1972, Хёугесунн, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за английские клубы «Саутгемптон» и «Блэкберн Роверс». Также играл за клуб «Викинг» из Норвегии.

Карьера

В сборной 
Дебют Эстенстада в сборной Норвегии состоялся в 1993 году в матче против Фарерских островов. В том матче он вышел на замену во втором тайме и забил два гола. В остальных 17 матчах он тоже чаще всего выходил на замену кому-либо. Удачные выступления за сборную позволили Эстенстаду попасть в заявку на ЧМ-98 во Франции. Всего Эгиль Эстенстад забил за Норвегию 6 мячей, и это позволило ему стать самым эффективным игроком в истории сборной Норвегии: в среднем Эстенстад забивал один гол за 94 минуты игры. В сентябре 2005 года, более чем через 6 лет после последнего вызова в сборную, он снова выступил за национальную команду в матче против Шотландии (норвежцы проиграли со счётом 1:2).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Рейнджерс»